Dies Irae () — ветхозаветное название «Судного дня» (конца света).
 Dies Irae (гимн) — в католическом богослужении песнопение.
 Dies Irae (группа) — польская дэт-метал группа.
 «Dies irae» (2007) — японская видеоигра, экранизация романа.

См. также 
 День гнева